«Полёт „Интрудера“» () — военная драма режиссёра Джона Милиуса. Экранизация одноимённого романа Стивена Кунтса.

Сюжет 
Вьетнамская война, 1972 год. Авиация США продолжает бомбардировки Северного Вьетнама. Лейтенант ВМС США Джейк Графтон, пилот палубного бомбардировщика A-6 «Интрудер», всё более разочаровывается в подходе правительства к ведению войны. Вьетнамцы сбивают американские самолёты зенитными ракетами, однако склад этих ракет в Ханое запрещено бомбить по политическим причинам. Поскольку командование не намерено снимать запрет, Графтон со своим штурманом Вирджилом Коулом решают нанести удар по складу самостоятельно…

В ролях 
 Дэнни Гловер — командир Фрэнк «Дьяки» Кампарелли
 Уиллем Дефо — лейтенант Вирджил 'Тигр' Коул
 Брэд Джонсон — лейтенант Джейк «Хладнокровный» Графтон
 Розанна Аркетт — Калли
 Том Сайзмор — боксмен
 Дж. Кеннет Кэмпбелл — лейтенант-коммандер «Ковбой» Паркер
 Джаред Чэндлер — лейтенант Джек «Бритва» Барлоу
 Дэнн Флорек — лейтенант-коммандер «Безумный Джек»
 Винг Рэймс — Фрэнк Макрэ
 Кристофер Рич — Морган «Морг» Макферсон
 Дуглас Робертс — Гаффи

Производство 
 Часть фильма была снята на авианосце «Индепенденс» в течение двух недель ноября 1989 года. В съёмках принимала участие 165-я штурмовая эскадрилья ВМС США, на самолёты которой была нанесена маркировка 196-й штурмовой эскадрильи.
 Ранние модификации «Интрудера» A-6A и A-6B, применявшиеся во Вьетнаме, к моменту съёмок уже не использовались, поэтому в фильме отображены A-6E и воздушный танкер KA-6D.
 Для съёмки сцен бомбардировок был создан макет Ханоя в масштабе 1:160.
 Фильм вышел в американский прокат 18 января 1991 года (на второй день войны в Персидском заливе).

См. также 
 Flight of the Intruder — компьютерная игра

Ссылки 
 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы о войне во Вьетнаме
Фильмы Джона Милиуса
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1991 года